Владимир Николаевич Гаврилов:
 Гаврилов, Владимир Николаевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Гаврилов, Владимир Николаевич (род. 1960) — советский и украинский футболист и тренер.
 Гаврилов, Владимир Николаевич (1923—1970) — советский художник.